The Mother Instinct – film del 1915 diretto da Wilfred Lucas
 The Mother Instinct – film del 1917 diretto da Lambert Hillyer e Roy William Neill